El Audax Italiano La Florida femenino es la rama femenina del club de fútbol chileno del mismo nombre, radicado en la ciudad de Santiago, comuna de La Florida. Milita actualmente en la Primera División de fútbol femenino de Chile, en donde participó por primera vez en 2008, obteniendo el décimo lugar.

La rama femenina fue creada en 2008 para la participación como miembro fundador del primer torneo oficial, conocido como Primera División de fútbol femenino de Chile, máxima categoría del fútbol femenino profesional en Chile. Es organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), desde aquel torneo ha sido un constante participante.

Es local en el Estadio Bicentenario de La Florida, con una capacidad actual de 12.000 espectadores. Aunque regularmente el equipo femenino utiliza el recinto ubicado en su centro de entrenamiento llamado Ciudad de Campeones ubicado en Las Vizcachas, Puente Alto.

Sus rivales tradicionales son Unión Española y Palestino con quienes disputa el Clásico de colonias.

Estadio 

Audax Italiano ejerce de local desde los años 1980 en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, ubicado en la comuna del mismo nombre en el sector sur de la ciudad de Santiago, específicamente en la calle Enrique Olivares 1003. El estadio es propiedad del Municipio de La Florida, aunque entregado en comodato al club por 30 años desde el año 2008. Tras una reconstrucción con miras a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2008 fue inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet el 12 de noviembre de ese año. El recinto tiene una superficie de unos 25 mil metros cuadrados, posee pasto sintético y una capacidad para 12 mil espectadores.

Datos del club 
 Temporadas en Primera División femenino: 13(2008)- presente
 Debut en Primera División femenino: Torneo 2008
 Mejor puesto en la liga: Semifinalista en Apertura 2012, Apertura 2013, Clausura 2013 y Apertura 2015.
 Mejor puesto en Copa Chile: Octavos de final en 2010.

Jugadoras

Plantilla 2022 

|-
|colspan=8 bgcolor=#DCDCDC style="color:#000;" align=center| Porteras

|-
|colspan=8 bgcolor=#DCDCDC style="color:#000;" align=center| Defensas
 

|-
|colspan=8 bgcolor=#DCDCDC style="color:#000;" align=center| Mediocampistas

|-
|colspan=8 bgcolor=#DCDCDC style="color:#000;" align=center| Delanteras

|-

Palmarés

Torneos nacionales 

 Primera División (0):

Véase también 

 Audax Italiano La Florida
 Primera División de fútbol femenino de Chile

Referencias